Роббе Декостере (; ) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в школах футбольных клубов «Кортемарк», «Руселаре» и «Брюгге». В 16-летнем возрасте перебрался в другой клуб из Брюгге — «Серкль Брюгге». 8 сентября 2018 года подписал с клубом полупрофессиональный контракт на год, с возможностью продления ещё на два. 2 марта 2019 года дебютировал в чемпионате Бельгии в поединке с «Кортрейком». Декостере появился на поле на 75-й минуте, заменив Гевина Тормина.

1 сентября 2019 года перешёл на правах аренды до конца сезона в «Тюбиз», выступающий в первом любительском дивизионе Бельгии. Первую игру в составе нового клуба сыграл через неделю в гостях против «Дессел Спорта», заменив на 51-й минуте Тома Розенталя. Всего Декостере провёл в турнире 17 матчей, в которых отметился тремя жёлтыми карточками.

По окончании аренды Декостере вернулся в Серкль Брюгге, где начал подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Пола Клемента.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Тюбиз»